La Ligue mondiale 2007 s'est déroulée du 25 mai au . La phase intercontinentale a duré jusqu'au 8 juillet. Seront qualifiées pour la phase finale les premières équipes de chaque poule, ainsi que le pays organisateur, soit la Pologne, et une équipe invitée par la FIVB

Tour intercontinental 
Chaque poule se joue en formule « championnat », où chaque équipe rencontre les trois autres en double aller-retour (deux matches à l'aller, deux matches en retour, chaque paire de match en un week-end). Chaque équipe joue donc douze matches. Se qualifient pour le tour suivant les vainqueurs des quatre poules et une équipe désignée par une wild-card. Si la Pologne, organisatrice qualifiée d'office pour la phase finale participant au tour intercontinental, remporte sa poule, est qualifiée l'équipe ayant obtenu la deuxième place dans la même poule.

Équipes présentes

Poule A 
25 mai
  -  Finlande : 3-1 (18:25, 25:20, 28:26, 25:18)

 
26 mai
  -  Finlande : 1-3 (25:19, 22:25, 24:26, 19:25)
  -  : 0-3 (17:25, 23:25, 26:28)

27 mai
  -  : 2-3 (25:23, 19:25, 29:27, 23:25, 15:17)

  -  Finlande : 3-1 (25:17, 25:14, 20:25, 25:19)

2 juin
  -  Finlande : 3-0 (25:15, 25:19, 25:20)
  -  : 3-1 (26:24, 26:24, 20:25, 25:23)

3 juin
  -  : 3-0 (25:19,25:23,25:19)

8 juin
  -  : 3-0 (25:19,25:16,25:15)
  Finlande -  : 3-0 (25:23, 25:15, 25:18)

9 juin
  -  : 3-0 (25:22,25:19,25:14)
  Finlande -  : 3-1 (26:24, 24:26, 25:18, 25:23)

15 juin
  -  : 3-0 (25:21, 25:20, 25:13)
  Finlande -  : 3-1 (25:22, 26:24, 22:25, 25:19)

16 juin
  -  : 3-1 (25:14, 20:25, 25:22, 25:18)
  Finlande -  : 3-1 (22:25, 25:19, 25:22, 25:17)

22 juin
  -  Finlande : 1-3 (16:25, 19:25, 26:24, 14:25)
  -  : 0-3 (18:25, 23:25, 21:25)

23 juin
  -  Finlande : 2-3 (25:21, 20:25, 25:22, 19:25, 12:15)
  -  : 0-3 (23:25, 22:25, 22:25)

29 juin
  Finlande -  : 0-3 (21:25, 22:25, 23:25)
  -  : 3-1 (25:19, 21:25, 25:21, 25:19)

30 juin
  -  : 0-3 (20:25, 22:25, 23:25)
  Finlande -  : 1-3 (20:25, 25:23, 21:25, 21:25)

Poule B 
26 mai
  -  : 2-3 (25:13, 19:25, 17:25, 26:24, 13:15)

27 mai
  -  : 3-1 (25:22, 25:22, 22:25, 25:20)

  -  : 3-1 (25:17, 23:25, 27:25, 25:19)
  -  : 3-2 (25:20, 25:20, 22:25, 15:25, 17:15)

3 juin
  -  : 3-1 (20:25, 25:22, 25:22, 25:18)
  -  : 0-3 (20:25, 23:25, 26:28)

8 juin
  -  : 3-1 (25:22, 19:25, 38:36, 25:18)

9 juin
  -  : 1-3 (25:17, 18:25, 20:25, 21:25)
  -  : 1-3 (25:22, 27:29, 23:25, 21:25)

10 juin
  -  : 3-2 (26:24, 25:22, 22:25, 31:33, 15:13)

16 juin
  -  : 3-1 (25:21, 25:21, 25:27, 29:27)
  -  : 3-0 (25:19, 25:22, 25:20)

17 juin
  -  : 3-0 (25:19, 30:28, 25:23)
  -  : 3-2 (25:13, 25:19, 22:25, 20:25, 15:12)

22 juin
  -  : 2-3 (25:23, 18:25, 19:25, 25:23, 17:19)

23 juin
  -  : 0-3 (17:25, 23:25, 15:25)
  -  : 3-1 (25:23, 25:20, 25:27, 25:14)

24 juin
  -  : 0-3 (23:25, 22:25, 22:25)

29 juin
  -  : 1-3 (18:25, 25:23, 16:25, 29:31)

30 juin
  -  : 2-3 (26:24, 25:19, 19:25, 24:26, 11:15)

  -  : 3-1 (19:25, 25:20, 25:19, 25:20)
  -  : 0-3 (26:28, 21:25, 13:25)

6 juillet
  -  : 2-3 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 11:15)

8 juillet
  -  : 3-1 (25:21, 27:25, 22:25, 25:18)

Poule C 
25 mai
  -  : 3-1 (25:17, 25:20, 22:25, 25:21)

26 mai
  -  : 3-0 (29:27, 25:14, 25:21)
  -  : 3-0 (25:18, 25:22, 25:19)

27 mai
  -  : 3-1 (25:21, 25:23, 21:25, 30:28)

  -  : 3-0 (25:23, 25:19, 32:30)
  -  : 2-3 (26:24, 23:25, 15:25, 25:20, 13:15)

2 juin
  -  : 3-0 (28:26, 25:20, 25:22)

3 juin
  -  : 3-1 (27:25, 25:19, 21:25, 30:28)

8 juin
  -  : 0-3 (15:25, 34-36, 19:25)

9 juin
  -  : 3-2 (25:19, 22:25, 28:30, 25:17, 15:12)

10 juin
  -  : 1-3 (23:25, 23:25, 32:30, 21:25)
  -  : 0-3 (19:25, 22-25, 22:25)

16 juin
  -  : 3-0 (25:19, 25:8, 25:15)
  -  : 3-2 (15:25, 18:25, 25:19, 27:25, 15:6)

17 juin
  -  : 3-1 (24:26, 26:24, 25:17, 25:22)
  -  : 0-3 (18:25, 16:25, 16:25)

22 juin
  -  : 0-3 (22:25, 22:25, 18:25)

23 juin
  -  : 3-0 (26:24, 30:28, 25:15)

24 juin
  -  : 3-0 (25:16, 25:21, 29:27)
  -  : 0-3 (23:25, 20:25, 23:25)

29 juin
  -  : 0-3 (22:25, 20:25, 20:25)
  -  : 0-3 (31:33, 23:25, 12:25)

  -  : 0-3 (23:25, 17:25, 22:25)
  -  : 3-0 (25:22, 25:16, 25:19)

Poule D 
25 mai
  -  : 3-0 (25:20, 25:16, 25:21)

26 mai
  -  : 3-0 (25:22, 25:21, 25:19)
  -  : 3-2 (24:26, 25:20, 23:25, 25:16, 15:13)

27 mai
  -  : 3-0 (25:14, 25:19, 25:23)

  -  : 3-1 (23:25, 27:25, 25:17, 25:23)
  -  : 3-1 (25:16, 19:25, 25:22, 25:17)

3 juin
  -  : 3-0 (25:18, 25:16, 25:21)
  -  : 3-0 (25:16, 25:22, 25:18)

9 juin
  -  : 1-3 (28:26, 14:25, 18:25, 17:25)
  -  : 2-3 (25:20, 21:25, 25:21, 18:25, 13-15)

10 juin
  -  : 2-3 (25:20, 25:19, 20:25, 29:31, 14:16)
  -  : 0-3 (19:25, 18:25, 13:25)

16 juin
  -  : 0-3 (23:25, 24:26, 18:25)
  -  : 1-3 (29:31, 12:25, 25:17, 18:25)

17 juin
  -  : 0-3 (22:25, 24:26, 27:29)
  -  : 0-3 (21:25, 23:25, 17:25)

23 juin
  -  : 1-3 (25:21, 19:25, 23:25, 23:25)
  -  : 3-0 (25:17, 25:17, 25:21)

24 juin
  -  : 3-2 (22:25, 25:22, 25:19, 23:25, 15:11)
  -  : 1-3 (23:25, 22:25, 25:20, 20:25)

29 juin
  -  : 3-1 (22:25, 25:23, 25:22, 25:16)
  -  : 2-3 (20:25, 25:16, 25:23, 15:25, 13:15)

30 juin
  -  : 3-1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:23)

  -  : 1-3 (25:18, 21:25, 26:28, 25:27)

Phase finale 
La phase finale se déroule à Katowice en Pologne du 11 au 15 juillet. La Pologne est qualifiée d'office en tant qu'organisateur.
Parmi les équipes étant deuxièmes dans leur poule, la Finlande, la France et Cuba, la FIVB a attribué une invitation spéciale, la Wild Card, à la France.

11 juillet

12 juillet

13 juillet

Demi-finales 
14 juillet

Match de classement pour la  
15 juillet

Finale 
15 juillet

Classement final

Classement

Distinctions individuelles

Meilleures statistiques lors du tour préliminaire 
 Meilleur marqueur : Yu Koshikawa 
 Meilleur attaquant : Michał Winiarski 
 Meilleur contreur : Simón Aties Roberlandy 
 Meilleur serveur : Abdalla Ahmed 
 Meilleur défenseur : Jean-François Exiga    
 Meilleur passeur : Paweł Zagumny 
 Meilleur réceptionneur : Jean-François Exiga

Meilleures statistiques lors du tour final 
 Meilleur marqueur : Semen Poltavsky 
 Meilleur attaquant : Matej Kaziyski 
 Meilleur contreur : Gustavo Endres 
 Meilleur serveur : Semen Poltavsky 
 Meilleur défenseur : Piotr Gacek 
 Meilleur passeur : Paweł Zagumny 
 Meilleur réceptionneur : Michał Winiarski 
 Meilleur libéro : Salparov Teodor

Prix individuels 
 MVP : Ricardo Garcia 
 Meilleur marqueur : Semen Poltavsky 
 Meilleur attaquant : Yuriy Berezhko 
 Meilleur contreur : Gustavo Endres 
 Meilleur serveur : Semen Poltavsky 
 Meilleur passeur : Paweł Zagumny 
 Meilleur libéro : Richard Lambourne

Les Compositions

Argentine 
Entraîneur : Jon Uriarte  ; entraîneur-adjoint : Guillermo Orduna FIVB World Rankings

Brésil 
Entraîneur : Bernardo Rezende  ; entraîneur-adjoint : Ricardo Tabach FIVB World Rankings

Bulgarie 
Entraîneur : Martin Stoev  ; entraîneur-adjoint : Vladislav Todorov FIVB World Rankings

Canada 
Entraîneur : Glenn Hoag  ; entraîneurs-adjoints : Gino Brousseau , Chris Green FIVB World Rankings

Chine 
Entraîneur : Jianan Zhou  ; entraîneur-adjoint : Guochen Xie FIVB World Rankings

Corée du Sud 
Entraîneur : Jung-Tak Yoo  ; entraîneur-adjoint : Nam-Won Seo FIVB World Rankings

Cuba 
Entraîneur : Orlando Samuel Blackwood  ; entraîneur-adjoint : Pedro Idalberto Valdez FIVB World Rankings

Égypte 
Entraîneur : Grzegorz Ryś  ; entraîneur-adjoint : Ahmed Zakaria FIVB World Rankings

États-Unis 
Entraîneur : Hugh McCutcheon  ; entraîneur-adjoint : Ronald Larsen FIVB World Rankings

Finlande 
Entraîneur : Mauro Berruto  ; entraîneur-adjoint : Pertti Honkanen FIVB World Rankings

France 
Entraîneur : Philippe Blain  ; entraîneur-adjoint : Olivier Lecat FIVB World Rankings

Italie 
Entraîneur : Gian Paolo Montali  ; entraîneur-adjoint : Mario Motta FIVB World Rankings

Japon 
Entraîneur : Tatsuya Ueta  ; entraîneur-adjoint : Yoshito Kubo FIVB World Rankings

Pologne 
Entraîneur : Raul Lozano  ; entraîneur-adjoint : Alojzy Świderek FIVB World Rankings

Russie 
Entraîneur : Vladimir Alekno / ; entraîneur-adjoint : Youry Panchenko FIVB World Rankings

Serbie 
Entraîneur : Igor Kolaković  ; entraîneur-adjoint : Željko Bulatović FIVB World Rankings

Annexes

Article connexe 
 Ligue mondiale de volley-ball

Lien externe 
 Site officiel de la Ligue mondiale 2007

2007
Volley-ball en 2007
Volley-ball Ligue
Événement sportif à Katowice
Sport en Pologne en 2007